Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Міряна Лучич-Бароні виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, починаючи з 1998 року, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Coupe Banque Nationale
2014